Higher steht für:
 Higher (Eminem-Lied), Lied des Rappers Eminem (2020)
 Higher (Taio-Cruz-Lied), Lied des Sängers Taio Cruz (2010)
Siehe auch:
 Higher and Higher